Woodchurch – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent
 Woodchurch – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Merseyside
 Woodchurch – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent, w Manston